Landstreicher steht für:
 nicht ortsfester Randständiger („Vagabund“), siehe Fahrendes Volk
 Landstreicher (Film) (Landstrykere), norwegischer Spielfilm von Ola Solum aus dem Jahr 1990
 Landstreicher (Hamsun), ein Roman von Knut Hamsun
 Landstreicherei (Recht), ein ehemaliger Straftatbestand

sowie:
 Die Landstreicher, eine Operette von Carl Michael Ziehrer
 Der Landstreicher, österreichisches Stummfilmlustspiel (1916)
 Der Landstreicher, Gemälde von Hieronymus Bosch (alternativer Titel), siehe Der Hausierer

Siehe auch: